Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1963 года в Группе С — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло c 7 по 17 марта в столице Швеции Стокгольме. 
Это был второй турнир группы С, который проходил в рамках 30-го чемпионата мира и 41-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой.

Результаты матчей

Самые результативные игроки

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

Хоккей
2
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Хоккей
Ш2